

Geografia

Italia

Lombardia
 Casazza – comune della provincia di Bergamo
 Casazza – quartiere di Brescia
 Casazza – frazione di Rocca Susella in provincia di Pavia

Persone 
 Elvira Casazza – mezzosoprano italiano
 Fabrizio Casazza – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
 Casazza – fermata della metropolitana di Brescia